Луиза Рыйвас (, при рождении Вярк, , род. 6 февраля 1987 года в г. Элва, Эстония) — эстонская певица.

Луиза Рыйвас заняла второе место в первом сезоне Eesti otsib superstaari, эстонского варианта Pop Idol. Также она заняла второе место в Tantsud tähtedega, эстонской версии Танцы со звёздами. Она танцевала с партнёром Мартином Пармасом.

Рыйвас участвовала на Eurolaul 2008, национальном отборе на конкурс песни Евровидение 2008 вместе с группой Traffic с песней «It’s Never Too Late» («Никогда не поздно»), а также с Маргусом Вахером с песней «God Inside Your Soul» («Бог Внутри Вашей Души»). Снова вернулась она на Eesti Laul 2015 с песней «Minu päike» («Солнце моё»), где она заняла последнее место в финале. В 2016 году она была членом жюри на Eesti Laul 2016.

Рыйвас замужем за Таави Рыйвасом, эстонским политиком, бывшим премьер-министром Эстонии.

Примечания 

Певцы и певицы Эстонии